Palhinha ist ein Pseudonym folgender brasilianischer Fußballnationalspieler:

 Palhinha (Fußballspieler, 1967) (Jorge Ferreira da Silva; * 1967), aktiv von 1988 bis 2006
 Palhinha (Fußballspieler, 1950) (Vanderlei Eustáquio de Oliveira; * 1950), aktiv von 1969 bis 1985

Palhinha ist der Familienname folgender Personen:

 João Palhinha (* 1995), portugiesischer Fußballspieler
 Ruy Teles Palhinha (1871–1957), portugiesischer Botaniker